mina – rodzaj broni
 mina – starożytna jednostka wagowa i monetarna
 mina – dawna nazwa kopalni
 mina – grymas twarzy
 mina – przestrzeń wytworzona w tkankach roślinnych podczas żerowania larwy owada minującego
 Mina – miejscowość i gmina w Meksyku, w stanie Nuevo León
 Mina – dawna parafia gminy Amadora i jednocześnie miejscowość w Portugalii
 Mina – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nevada, w hrabstwie Mineral
 Mina – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Mina – miejsce sakralne w Arabii Saudyjskiej
 Mina – włoska piosenkarka
 Mina – biskup połocki
 Mina Harker (z domu Murray) – bohaterka powieści Drakula
 Mina (imię) – imię żeńskie lub męskie
 Mina – stolica historycznej diecezji w Cesarstwie rzymskim w prowincji Mauretania Cezarensis